Entertainer steht für:

 Unterhaltungskünstler
 The Entertainer, ein Musikstück der Gattung Ragtime
 The Entertainer, ein Theaterstück sowie die gleichnamige Verfilmung von 1960, siehe Der Komödiant

Siehe auch:
 Cedric the Entertainer (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker